Ali Ahamada – calciatore francese naturalizzato comoriano
 Feta Ahamada – velocista comoriana
 Hassan Ahamada – calciatore francese